Itscha (russisch ) ist der Name folgender Flüsse in Russland:
 Itscha (Ochotskisches Meer), Zufluss des Ochotskisches Meeres
 Itscha (Mittellauf der Om), Nebenfluss des Mittellaufes der Om
 Itscha (Oberlauf der Om), Nebenfluss des Oberlaufes der Om
 Itscha (Protwa), Nebenfluss der Protwa
 Itscha (Tara), Nebenfluss der Tara
 Itscha (Tschuna), Nebenfluss der Tschuna